Skull and Bones (organisatie), een geheim genootschap van studenten van de Yale-universiteit
 Skull & Bones (computerspel), een piraten computerspel van Ubisoft
 Skull & Bones (album), een album van Amerikaanse hiphop groep Cypress Hill